San Blas - jest jednym z 21 dystryktów wchodzących w skład Madrytu, położonym we wschodniej części miasta. Przez San Blas przebiega autostrada .

Podział administracyjny 
San Blas dzieli się administracyjnie na 8 dzielnic:
 Simancas  
 Hellín  
 Amposta  
 Arcos   
 Rosas   
 Rejas  
 Canillejas 
 Salvador

Dzielnice Madrytu